Ben Gordon (ur. 1983) – angielsko-amerykański koszykarz, zawodnik Detroit Pistons
 Ben Gordon (ur. 1985) – amerykański hokeista
 Ben Gordon (ur. 1985) – szkocki piłkarz
 Ben Gordon (ur. 1991) – angielski piłkarz, zawodnik Scunthorpe United